Yabo peut désigner :

Toponyme 

Yabo, la localité du Burkina Faso
Yabo, le district du Nigeria

Pseudonyme 

 Baba Yabo (1925-1985), humoriste et conteur béninois.

Autres 
 Yabo, une valeur esthétique japonaise
 Yabo Tenman-gū, un sanctuaire shinto au Japon